Philippoteaux ist der Familienname folgender Personen: 

 Félix Philippoteaux (1815–1884), französischer Maler
 Henri Philippoteaux (1866–1935), französischer Maler
 Paul Philippoteaux (1846–1923), französischer Maler
 Romain Philippoteaux (* 1988), französischer Fußballspieler